Никола́й Никола́евич Прокопе́нко:
 Прокопенко, Николай Николаевич (1905 — ?) — советский политический деятель.
 Прокопенко, Николай Николаевич (род. 1945) — советский и украинский живописец, график, иллюстратор.
 Прокопенко, Николай Николаевич (род. 1949) — ректор Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса.